Золотая сотня — 2004 — рейтинг 100 богатейших бизнесменов России, впервые составленный и опубликованный российской версией журнала Forbes в 2004 году. Состояние оценено на 15 апреля 2004 года. В рейтинг включены только те граждане России, кто заработал основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

Участники

Примечания

Ссылки 
 Золотая сотня-2004

Россия2004

Россия